Leo Charles Reise (né le  à Stoney Creek, en Ontario, au Canada) et  mort le  à Hamilton, en Ontario)) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie 

Son père  , fut également joueur de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1939-1940|| Lions de Brantford|| OHA-B|| 12|| 12|| 4|| 16|| 36|| 11|| 9|| 8|| 17|| 10
|-
| 1939-1940|| Lions de Brantford|| Coupe Memorial|| || || || || || 2|| 1|| 5|| 6|| 5
|-
| 1940-1941|| Lions de Brantford|| OHA-B|| 10|| 8|| 7|| 15|| 32|| 16|| 12|| 11|| 23|| 22
|-
| 1940-1941|| Lions de Brantford || Coupe Memorial|| || || || || || 11|| 10|| 11|| 21|| 20
|-
| 1941-1942|| Biltmores de Guelph || AHO|| 14|| 5|| 7|| 12|| 28|| 10|| 1|| 3|| 4|| 22
|-
| 1943-1944|| Victoria Navy|| NNDHL|| 17|| 1|| 2|| 3|| 24|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Halifax Navy|| NSDHL|| || || || || || 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1944-1945|| Winnipeg Navy|| WNDHL|| 17|| 9|| 2|| 11|| 26|| 6|| 1|| 2|| 3|| 11
|-
| 1945-1946|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Pla-Mors de Kansas City|| USHL|| 50|| 7|| 18|| 25|| 30|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 17|| 0|| 0|| 0|| 18|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Pla-Mors de Kansas City|| USHL|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Capitals d'Indianapolis || LAH|| 5|| 0|| 4|| 4|| 8|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 31|| 4|| 6|| 10|| 14|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1947-1948|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 58|| 5|| 4|| 9|| 30|| 10|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 1948-1949|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 59|| 3|| 7|| 10|| 60|| 11|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1949-1950|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 70|| 4|| 17|| 21|| 46|| 14|| 2|| 0|| 2|| 19
|-
| 1950-1951|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 68|| 5|| 16|| 21|| 67|| 6|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 1951-1952|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 54|| 0|| 11|| 11|| 34|| 6|| 1|| 0|| 1|| 27
|-
| 1952-1953|| Rangers de New York|| LNH|| 61|| 4|| 15|| 19|| 53|| || || || || 
|-
| 1953-1954|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 3|| 5|| 8|| 71|| || || || || 
|-
| 1954-1955|| Owen Sound Mercurys|| OHA-Sr.|| 8|| 1|| 1|| 2|| 4|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6

| | 494|| 28|| 81|| 109|| 399|| 52|| 8|| 5|| 13|| 68

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Naissance en juin 1922
Naissance en Ontario
Décès en juillet 2015
Décès à Hamilton (Ontario)
Décès à 93 ans
Champion de la Coupe Stanley